Robert Hicks ist der Name folgender Personen:
 Robert Hicks (1902–1931), US-amerikanischer Bluesmusiker, besser bekannt als Barbecue Bob
 Robert Hicks (Schriftsteller) (1951–2022), US-amerikanischer Schriftsteller
 Robert Hicks, von Patrick St. Esprit gespielter fiktiver Charakter der US-amerikanischen Fernsehserie S.W.A.T